Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Henrik Holm che ha battuto in finale Stéphane Simian 7-6, 6-2.

Teste di serie

 Henrik Holm (Campione)
 Michiel Schapers (primo turno)
 Alex Antonitsch (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (quarti di finale)

 Richard Matuszewski (primo turno)
 Vladimir Gabričidze (semifinali)
 Thomas Högstedt (secondo turno)
 Eduardo Masso (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 1992